Кортес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тудела. Занимает площадь 36,6 км². Население — 3362 человека (на 2006 год). Расстояние до административного центра провинции — 118 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
  Web oficial
  Web no oficial
 Biblioteca Pública de Cortes

Муниципалитеты Наварры